Portugália
Aveiro, kerület Portugália nyugati részén
Aveiro, az azonos nevű kerület székhelye